

Cuisine 
 Dans la réalisation d'un plat cuisiné, la préparation est le travail d'agencement des légumes, viandes, épices, liants (cela comprend aussi la découpe et l'épluchage). Cela s'applique aussi à la pâtisserie et à un hors-d'œuvre.

Chimie 
Préparation phytopharmaceutique, dans le domaine des produits phytopharmaceutiques : un mélange composé de deux ou plusieurs substances.
Préparation magistrale, en pharmacie : un type de préparation médicamenteuse effectuée par le pharmacien.
Préparation de Dalibour, en dermatologie.

Sports 
Préparation physique : un ensemble organisé des procédures d’entraînement.
Préparation mentale : la préparation psychologique de l’athlète compétiteur.
Prises de préparation, en catch : une prise servant à attaquer.
Préparation automobile : ensemble des optimisations techniques réalisées sur un véhicule, visant à améliorer ses aptitudes à la compétition.

Divers 
Préparation, en .
Préparation de commandes, dans le commerce et l'industrie.
Préparation, en harmonie tonale : une technique pour introduire une dissonance.
Préparation du thé.
Préparation aux sacrements, ou catéchèse, dans la religion catholique.